Die Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi 2004/05 war die 34. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 29. August 2004 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 22. Mai 2005 mit dem 32. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 2004/05 wurde die TFF 2. Lig wie in der Vorsaison als eine dreigleisige Liga gespielt. Ferner blieb die Gesamtmannschaftszahl bei 51. Diese 51 Mannschaft spielten wieder in drei Gruppen mit jeweils 17 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig A Kategorisi bzw. gegen den Abstieg in die TFF 3. Lig. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig A Kategorisi auf, während die zwei letztplatzierten Teams aller Gruppen abstiegen.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 42 Mannschaften die drei Absteiger aus der 2. Lig Izmirspor, Göztepe Izmir, Adana Demirspor, die sechs Neulinge Alanyaspor, Oyak Renault SK, Pendikspor, Gençlerbirliği ASAŞ, Ünyespor, Karamanspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus der TFF 3. Lig aufgestiegen.

Fatih Karagümrük SK (Gruppe A), Orduspor (Gruppe B), Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gruppe C) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Zum Saisonende standen aus der Gruppe A Göztepe Izmir, Çorluspor aus der Gruppe B Amasyaspor, Gümüşhanespor und aus der Gruppe C Erzincanspor, Karamanspor als Absteiger in die TFF 3. Lig fest.

Gruppe A

Abschlusstabelle

Gruppe B

Abschlusstabelle

Gruppe C

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi 2004/05 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi 2004/05 auf angelfire.com (englisch)

2004/05
Fußballsaison 2004/05